Příjmení Svensson nosí více různých osobností:

 Anders Svensson (* 1976) –  švédský sportovec, fotbalista
 Einar Svensson (1894–1959) –  švédský sportovec, hokejista
 Esbjörn Svensson (1964–2008) –  švédský jazzový pianista
 Kalle Svensson (1925–2000) – švédský fotbalový brankář
 Lars Svensson (ornitolog) (* 1941) – švédský ornitolog
 Leif Svensson (* 1951) –  švédský sportovec, hokejista
 Magnus Svensson (florbalista) (* 1983) –  švédský sportovec, florbalista
 Magnus Pääjärvi Svensson (* 1991) –  švédský hokejista
 Peter Svensson –  švédský hudebník
 Rudolf Svensson (1899–1978) – švédský zápasník
 Sven-Ove Svensson (1923–1987) – švédský fotbalista a trenér

jiný význam
 Svenson & Gielen – belgická hudební skupina

Externí odkazy